LUltra Trail Teva Extreme Outdoor Games è una gara di trail running che si svolge ogni anno nel mese di giugno a conclusione della manifestazione multidisciplinare di sport outdoor, denominata Teva Extreme Outdoor Games.

Il percorso di gara, che prende il via e termina nello "stadio della canoa" della città di Ivrea, è lungo circa 45 km con un dislivello positivo e negativo di circa  m. In località Pontile vi è il primo ed unico cancello orario fissato in 3h30', mentre il tempo massimo per concludere la prova è di 8 ore e 30 minuti.

L'edizione del 2009 è stata vinta da Paolo Bert con il tempo finale di 3h50'52" davanti ad Igor Marchetti (4h01'28") e a Massimo Valsesia (4h20'44"). L'edizione del 2010 ha visto Paolo Bert bissare il successo dell'anno precedente con il crono finale di 3h31'14", il podio è stato completato da Giuliano Cavallo e Daniele Vottero rispettivamente in 3h36'27" e 3h39'40".

La terza edizione del Teva Trail, nonostante la sostanziale riduzione del tracciato di gara (32 km per  m di dislivello positivo e negativo), ha regalato il tris personale al forte Paolo Bert, che ha concluso la prova in 2h12'01"; alle sue spalle si sono classificati Alberto Roviera (medaglia d'argento ai campionati italiani Iron Men di triathlon nel 2010) in 2h14'26" e Igor Marchetti in 2h14'30".

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera a Ivrea
Competizioni di trail running
Competizioni sportive a Ivrea
Ultramaratone in Italia